Charlotte County ist der Name folgender Countys

in den Vereinigten Staaten:
 Charlotte County (Florida)
 Charlotte County (Virginia)
 Charlotte County, früherer Name des Washington County (New York)

in Kanada:
 Charlotte County (New Brunswick)